KTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ketchikan International, Ketchikan (Alaska), Stati Uniti